Кете Гоффманн (, 1883–1931) — німецький ботанік.

Ім'я 
Зустрічаються різні форми запису імені Кете Гоффманн:
 ,
 ,
 .

Життєпис 
Кете Гоффманн народилася у 1883 році.

Вона була професором у Вроцлаві. Кете Гоффманн описала та каталогізувала багато видів рослин у Новій Гвінеї та Південно-Східної Азії. Гоффманн зробила значний внесок у ботаніку, описавши багато видів насіннєвих рослин.

Кете Гоффманн померла у 1931 році.

Наукова діяльність 
Кете Гоффманн спеціалізувалася на насіннєвих рослинах.

Окремі публікації 
 Pax, FA; K Hoffmann. 1911. Euphorbiaceae-Cluytieae. Das Pflanzenreich. Hft. 47.
 Pax, FA; K Hoffmann. 1912. Euphorbiaceae-Gelonieae … . Unter Mitwirkung. Das Pflanzenreich. Hft. 52.
 Pax, FA; K Hoffmann. 1912. Euphorbiaceae-Acalypheae-Chrozophorinae … Unter Mitwirkung. Das Pflanzenreich. Hft. 57.
 Pax, FA; K Hoffmann. 1914. Euphorbiaceae-Acalypheae-Mercurialinae … Unter Mitwirkung. Das Pflanzenreich. Hft. 63.
 Pax, FA; K Hoffmann. 1922. Euphorbiaceae-Phyllanthoideae-Phyllantheae. Das Pflanzenreich. Hft. 81.
 Pax, FA; K Hoffmann. 1924. Euphorbiaceae-Crotonoideae-Acalypheae-Acalyphinae … Euphorbiaceae-Additamentum VII. Das Pflanzenreich. Hft. 85.
 Pax, FA; K Hoffmann. Euphorbuaceae — Cluytieae. Ed. reimpreso Weinheim, J.C, 1959. 124 pp. 35 figs. Engler's pflanzenreich, IV: 147: III; heft 47.
 Pax, FA; K Hoffmann. 1958. Euphorbiaceae — Gelonieae. Mit 40 Einzelbildern in 11 Fig.

Примітки 

Автори ботанічних таксонів
Німецькі ботаніки
Професори
Науковці Вроцлавського університету